Сезон 2015 — 1-й сезон «Ротора» в первенстве МОА «Черноземье», а также 25-й сезон клуба в чемпионатах России. По окончании первого этапа первенства ПФЛ 2014/2015, из-за сложного финансового положения, администрация Волгоградской области ликвидировала ГАУ ВО «Футбольный клуб Ротор», а на базе колледжа олимпийского резерва была создана новая команда «Ротор-Волгоград», которая стала выступать в первенстве Третьего дивизиона МОА «Черноземье».

Форма

Тренерский штаб

Состав

Трансферы

Весна

Пришли

Лето

Пришли

Ушли

Матчи

Товарищеские матчи

Третий дивизион. Зона «Черноземье»

Первый круг

Второй круг

Кубок России среди ЛФК. Зона «Черноземье»

Третий дивизион. Финальный турнир

Предварительный этап. Группа «А»

Турнирная таблица. Группа «А»

Турнир за 7-9 места

Турнирная таблица. Турнир за 7-9 места

Статистика

Индивидуальная

В третьем дивизионе

Минуты на поле

Дисциплинарные показатели

Голы

Капитаны

Форма

Во всех турнирах

Матчи и голы 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в других клубах:

|}

Бомбардиры

«Сухие» матчи 

Примечание: в данной таблице учитываются только полные матчи (без замен), в которых вратарь не пропустил голов.

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица

Общая статистика 

Примечание: в данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей. Знаком * отмечены данные, которые возможно больше указанных.

Общая статистика по турнирам

Примечания 

2015
Ротор